Hofkirchen steht für:
 Pluralform von Hofkirche

Gemeinden:
 Hofkirchen (Donau), Markt im Landkreis Passau, Bayern
 Hofkirchen an der Trattnach, Marktgemeinde im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hofkirchen im Mühlkreis, Marktgemeinde im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Hofkirchen im Traunkreis, Gemeinde im Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Hofkirchen bei Hartberg, Gemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Gemeindeteile:
 Hofkirchen (Laberweinting), Ortsteil der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hofkirchen (Gemeinde Saxen), Dorf und Ortschaft der Gemeinde Saxen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Hofkirchen (Gemeinde St. Valentin), Katastralgemeinde von St. Valentin, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hofkirchen (Taufkirchen), Gemarkung in der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern

Hofkirchen ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Lorenz von Hofkirchen (1649–1694), kursächsischer Generalwachtmeister
 Lorenz von Hofkirchen (1606–1656), General im Dreißigjährigen Krieg
 Wenzel Wilhelm von Hofkirchen († 1679), Bischof von Graz-Seckau
 Wilhelm von Hofkirchen, Herr zu Kollmitz und Drösiedl (um 1529–1584), österreichischer Hofkriegsrats-Präsident 
 Wolf Lorenz von Hofkirchen († 1672), Offizier und Kammerherr 
 Wolfgang von Hofkirchen, Wolfgang II. (1555–1611), österreichischer Adeliger und protestantischer Ständepolitiker